PLUS Markets Group était une bourse électronique anglaise basée à Londres dédiée aux titres à petite capitalisation (small cap). La bourse a été acquise par ICAP en 2012 et rebaptisée Icap Securities and Derivatives Exchange (ISDX).

Cette bourse était un opérateur de marché au titre de la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, c'était à la fois un marché réglementé et un système multilatéral de négociation.

Références

Source de la traduction 

Opérateur boursier